Résultats détaillés du double dames de l'édition 2010 de l'US Open, disputé du 30 août au 13 septembre 2010.

Faits marquants 
Vania King et Yaroslava Shvedova battent Liezel Huber et Nadia Petrova en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2010
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010
Tennis en septembre 2010